Rietberg steht für:

 Grafen von Rietberg, siehe Liste der Grafen von Rietberg
 Grafschaft Rietberg, ein ehemaliges Territorium im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation an der oberen Ems in Westfalen, im Grenzgebiet der Hochstifte Paderborn und Münster
 Rietberg, eine Stadt an der oberen Ems im Nordosten Nordrhein-Westfalens und gehört zum ostwestfälischen Kreis Gütersloh im Regierungsbezirk Detmold 
 Museum Rietberg, ein Museum für Kunst aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien in Zürich-Enge und das einzige Kunstmuseum für aussereuropäische Kulturen in der Schweiz
 Schloss Rietberg, oberhalb der Gemeinde Pratval im Domleschg im Schweizer Kanton Graubünden

Rietberg ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Ernestine Francisca von Rietberg (1687–1758), Gräfin von Rietberg
 Helena Kuipers-Rietberg (1893–1944), niederländische Widerstandskämpferin 
 Johann von Rietberg († 1530), Domherr in Münster und Köln
 Simon von Rietberg, Domherr in Münster
 Woldemar Tenge-Rietberg (1856–1940), deutscher Verwaltungsjurist, Gutsbesitzer und Politiker

Siehe auch:
 Kaunitz-Rietberg
 Reitberg
 Riedberg
 Rietburg